Magog steht für
 ein biblisches Land bzw. Volk, siehe Gog und Magog
 eine deutsche Schiefergrube, die nach dem biblischen Volk benannt ist, siehe Schiefergruben Magog
 eine rechtsextreme deutsche Metalband, siehe Magog (Band)
 ein Horrorroman von Wolfgang Hohlbein, siehe Magog (Hohlbein)
 eine Stadt in der Provinz Québec in Kanada, siehe Magog (Québec)
 eine fiktionale Rasse in der Fernsehserie Andromeda, siehe Andromeda (Fernsehserie)
 einen Sohn Jafets und Enkel Noahs in der Bibel, siehe Magog (Bibel)
 einen See in Kanada, siehe Lake Magog